Oreohelix litoralis är en snäckart som beskrevs av Crews och Metcalf 1982. Oreohelix litoralis ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
litoralis